Серге́й Васи́льевич Я́шин (4 ноября 1954, Йошкар-Ола, Марийская АССР — 11 ноября 2021, Йошкар-Ола, Марий Эл) — советский и российский педагог, деятель спорта, автор-исполнитель. Основатель и руководитель Детско-юношеского центра «Азимут» г. Йошкар-Олы Марий Эл (1993—2021). Заслуженный работник образования Республики Марий Эл (2008), отличник народного просвещения России (1996). Отличник физической культуры и спорта России (1998), мастер спорта России.

Биография 

Родился 4 ноября 1954 года в г. Йошкар-Оле Марийской АССР. Окончил исторический факультет Марийского государственного педагогического института имени Н. К. Крупской. 

В марте 1993 года основал и возглавил в г. Йошкар-Оле Детско-юношеский центр «Азимут», которым руководил вплоть до последних дней своей жизни. 

В 2013 году проходил повышение квалификации в Федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения в Москве.

Известен и как автор-исполнитель, один из основателей Клуба самодеятельной песни «Четверг» г. Йошкар-Олы. Лауреат и участник многих концертов авторской песни в Марий Эл и за её пределами. Издал 2 сборника песен.

В 2019 году издал книгу стихов и прозы «За кулисами души...».

Скончался 11 ноября 2021 года в г. Йошкар-Оле от коронавируса. Похоронен на Туруновском кладбище.

Деятельность в области спортивного туризма 

Деятельность в области спортивного туризма начал в 1990-е годы с путешествий по территории бывшего СССР: Алтай, Саяны, Хамар-Дабан, Забайкалье, Чукотка, Якутия, Русский Север, Хатанга, Колыма, Урал, Тянь-Шань, Кавказ, Карпаты и др.

В составе сборной команды Республики Марий Эл по спортивному ориентированию неоднократно становился победителем Всероссийских туристских слётов, Чемпионатов и Первенств России.

За более чем 25 лет руководства Детско-юношеским центром «Азимут» г. Йошкар-Олы воспитал победителей и призёров Всероссийских соревнований обучающихся в различных возрастных группах, победителей и призёров Первенств и Чемпионатов России в составе сборной команды Республики Марий Эл, многие из которых стали мастерами спорта России. За четверть века более 10000 обучающихся школ Марий Эл выполнили массовые разряды по спортивному туризму и ориентированию.

Под его руководством Центр «Азимут» стал центром детско-юношеского пешеходного и водного туризма, спортивного ориентирования, скалолазания и краеведения, известным не только в Марий Эл, но и в России. Благодаря ему стал активно развиваться детско-юношеский походный туризм: лыжные маршруты по Северному Уралу, водные маршруты по Южному Уралу, Карелии, пешеходные маршруты по Кавказу.

Является инициатором  многодневных соревнований по спортивному ориентированию «Сайвер», насчитывавших до 600 участников, на которые съезжались сильнейшие представители данного вида спорта в России.

В 2017 году под руководством С. В. Яшина старший тренер-преподаватель Центра «Азимут» С. С. Фёдоров был назначен главным тренером сборной команды России по спортивному туризму.

Признание 
 Заслуженный работник образования Республики Марий Эл (2008)
 Отличник народного просвещения Российской Федерации (1996)
 Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации (1998)
 Мастер спорта России
 Почётная грамота Министерства спорта Российской Федерации
 Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации

Память 
 Именем С. В. Яшина назван Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл.
 С 2022 года памяти С. В. Яшина проводится Первенство г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл по спортивному ориентированию бегом среди обучающихся школ.
 С 2022 года в честь С. В. Яшина на базе ФОК «Политехник» на озере Яльчик в Волжском районе Марий Эл проводится музыкальный фестиваль «Яльчинские встречи».

Примечания

Литература 
 
 Два десятилетия по «Азимуту» // Марийская правда. — 2013. — 6 марта.
 Пирогов Г. «Есть те, кто не раз штурмовал перевал…»: об известном йошкар-олинском барде Сергее Яшине // Марийская правда. — 2019. — 10 декабря.
 Зыкова А. Сергей Яшин, турист и бард: «Гитарист в любом туристическом походе — первый парень» // Ваш Новый День. — 2019. — 13 декабря.

Персоналии по алфавиту
Умершие от COVID-19 в России
Похороненные на Туруновском кладбище
Выпускники Марийского педагогического института
Российская Федерация
Заслуженные работники образования Республики Марий Эл
Отличники физической культуры и спорта
Мастера спорта России
Туристы-водники России
Путешественники России
Спортсмены Марий Эл
Педагоги России
Авторы-исполнители СССР
Авторы-исполнители России